«Человек со звезды» (, ) — южнокорейский романтический телесериал в стиле фэнтэзи 2013-2014 года. В главных ролях снимались Чон Джихён, Ким Су Хён, Пак Хэ Джин и Ю Ин На. Выходил на экран с 18 декабря 2013 по 27 февраля 2014 года на канале SBS.

Сюжет 
До Мин-джун — пришелец, попавший на Землю ещё в 1609 году, во времена династии Чосон. Спасая девушку по имени И-хва, которая могла упасть со скалы, он упустил возможность вернуться обратно на свою планету и застрял на Земле в течение следующих четырех столетий. Он обладает почти идеальной внешностью, улучшенными физическими способностями, включая зрение, слух и скорость, и циничным, усталым, взглядом на окружающих его людей. Чтобы не быть разоблачённым, Мин-Джун вынужден каждое десятилетие менять имя, поскольку его тело не стареет.

Работая профессором колледжа, он за три месяца до своего долгожданного возвращения в космос встречает Чон Сон-и, известную актрису Халлю, которая неожиданно становится его ближайшей соседкой. Постепенно он оказывается втянутым в безумные и непредсказуемые ситуации вокруг Сон-и, и обнаруживает, что она похожа на ту девушку, в которую он влюбился 400 лет назад в эпоху Чосон. Мин-джун старается держаться подальше от Сон-и, поскольку ему нужно покинуть планету, но оказывается, что ему это не удается.

В ролях 
 Чон Джихён — Чон Сон И
 Ким Су Хён — До Мин Джун 
 Пак Хэ Джин — И Хи Кюнг 
 Ю Ин На — Ю Се Ми

Саундтреки 
Диск 1
 "My Destiny" - Лин
 "별처럼" (Like a Star) - Юнха
 "별에서 온 그대" (My Love from the Star) - Younha
 "안녕" (Hello / Goodbye) - Хёрин
 "I Love You" - JUST
 "오늘 같은 눈물이" (Tears Like Today) - Хук Гак
 "너의 모든 순간" (Every Moment of Yours) - Сунг Си Кён
 "너의 집 앞" (In Front of Your House) - Ким Су Хён
 "너의 모든 순간 (версия для фортепиано)" (Every Moment of Yours (версия для фортепиано)) - Сунг Си Кён

Диск 2
 "Man From Star (начальное название)" 
 "Back to the Present" 
 "Cliff Tension" 
 "Star Bach Comic" 
 "Dark Fantasy" 
 "Past Love" 
 "Star Comic Pizzicato" 
 "Dream Scenery I" 
 "Dream Scenery II" 
 "Mocha Comic Tension" 
 "Tears In Minute" 
 "Missing You" 
 "Beethoven Revolution" 
 "Killing Tension I" 
 "Killing Tension II" 
 "Welcome to Earth" 
 "Stars Comic Tension" 
 "Waltz With Star" 
 "Stars Love Mambo" 
 "Space Love" 
 "Run Away (окончание темы)" 

Специальный
 "약속" (Promise) - Ким Су Хён

Рейтинги

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт SBS
 HANCINEMA
«Человек со звезды» рецензия на сериал

Телесериалы Республики Корея 2013 года
Телесериалы Республики Корея 2014 года
Драматические телесериалы Республики Корея
Телесериалы по алфавиту
Программы телеканала Seoul Broadcasting System
Комедийные телесериалы Республики Корея
Телесериалы на корейском языке